Локмикелик () — коммуна на северо-западе Франции, находится в регионе Бретань, департамент Морбиан, округ Лорьян, кантон Энбон. Расположена в 15 км к востоку от Лорьяна, на противоположном берегу реки Блаве, в 10 км от национальной автомагистрали N165.

Коммуна образована в 1919 года, отделившись от коммуны Рийантек.

Население (2019) — 4 039 человек.

Достопримечательности 
 Церковь Святого Михаила

Экономика 
Структура занятости населения:
 сельское хозяйство — 0,0 %
 промышленность — 12,8 %
 строительство — 9,3 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 38,9 %
 государственные и муниципальные службы — 39,0 %

Уровень безработицы (2018) — 12,1 % (Франция в целом —  13,4 %, департамент Морбиан — 12,1 %). 
Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 22 300 (Франция в целом — 21 730, департамент Морбиан — 21 830).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

Администрация 
Пост мэра Локмикелика с 2020 года занимает Филипп Берто (Philippe Berthault). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им центристский блок одержал победу во 2-м туре, получив 41,79 % голосов (из трёх блоков).

Города-побратимы 
  Каслтаунбер, Ирландия

Ссылки 
 Национальный институт статистики
 Результаты муниципальных выборов 2020 года